La Copa Libertadores 1989 vide la vittoria dell'Atlético Nacional di Medellín. La squadra bianco-verde si impose nella doppia finale contro i paraguayani dell'Olimpia Asunción solo ai rigori, dopo aver pareggiato il 2-0 della gara di andata, e fu la prima compagine colombiana ad imporsi nella maggiore manifestazione continentale.

Prima fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Seconda fase

Finale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
1989